L'Huillier ist der Familienname folgender Personen:

 Anne L’Huillier (* 1958), französische Physikerin
 Peter L’Huillier (1926–2007), als Peter von 1981 bis 2005 Erzbischof von New York und New Jersey der Orthodoxen Kirche in Amerika (OCA)

Siehe auch:
 Lhuillier